Schaeberle steht für:
 John Martin Schaeberle (1853–1924), deutsch-amerikanischer Astronom
 Schaeberle (Mondkrater)
 Schaeberle (Marskrater)